Foradada, municipi de la Noguera.
 Sa Foradada, península del municipi de Deià, a Mallorca.
 Pilar de la Foradada, al Baix Segura, el municipi més meridional de País Valencià.
 La Foradada (Montsià), cim de la serra del Montsià.
 La Foradada (Castellar de la Ribera): masia del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès).
 La Foradada (la Coma i la Pedra): masia del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès).
 Illes:
 Illa Foradada, illa de l'Alguer
 La Foradada, illot de l'arxipèlag dels Columbrets.
 Na Foradada, illa de l'arxipèlag de Cabrera.

Vegeu també 
 Roca Foradada